Абишев () — казахская фамилия; имеет женскую форму Абишева. Известные носители:
 Абишев, Альжаппар (1907—2001) — казахский писатель, народный писатель Казахской ССР, член Союза писателей СССР.
 Абишев, Бахытжан Алимбаевич (1947—2017) — советский и казахстанский скульптор.
 Абишев, Бейбут Кайратович (род. 1992) — казахстанский футболист.
 Абишев, Жанторе Нурланович (1936—1999) — советский и казахстанский учёный-металлург.
 Абишев, Ислам Алмаханович (род. 12 мая 1956; Ташкентская область, Узбекская ССР) — казахстанский государственный деятель.
 Абишев, Медеу Ержанович (род. 1976) — казахстанский учёный в области ядерной физики.
 Абишев, Нугман (1906—1988) — казахский советский певец.
 Абишев, Ораз (1916—2013) — советский и казахский кинорежиссёр.
 Абишев, Сатымбек (1882—1953) — старший чабан колхоза «XVIII партийная конференция» Баян-Аульского района Павлодарской области, Герой Социалистического Труда.
 Абишев, Сыздык Жуматаевич (1936—1998) — Министр внешнеэкономических связей Казахстана (1990—1994).
 Абишев, Уразбай (род. 1930) — слесарь локомотивного депо станции Кзыл-Орда Западно-Казахстанской железной дороги, Кзыл-Ординская область, Герой Социалистического Труда.
 Абишев, Шайхи — народный комиссар рыбной промышленности КазССР март 1939 г. — август 1941 г.
 Абишев, Хабылсаят Азимбаевич — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, 1957 года рождения, докторант Института государства и права НАН Республики Казахстан, г. Караганда. От Жезказганской области.

 Абишева, Диана Мухановна (род. 2002) — казахстанская модель.

См. также 
 Абиш

Примечания